Duitsland:
Rohr (Middel-Franken), een plaats in de deelstaat Beieren
Rohr (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Rohr in Niederbayern, een plaats in de deelstaat Beieren

Frankrijk:
Rohr (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin

Oostenrijk:
Rohr im Burgenland, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Rohr im Gebirge, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Rohr im Kremstal, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk

Zwitserland:
Rohr (Aargau), een gemeente in het kanton Aargau
Rohr (Solothurn), een gemeente in het kanton Solothurn

Personen met de achternaam Rohr
Alain Rohr, een Zwitserse atleet
Ferdinand von Rohr, een Pruisische minister
Gernot Rohr, een Duits voetballer en voetbalcoach

Zie ook
Röhr, een Duits historisch motorfietsmerk
Ruhr, een zijrivier van de Rijn